Даниель Семсесен (; 17 августа 1986) — шведский шахматист, гроссмейстер (2014).

Чемпион Швеции 2014 года, бронзовый призёр чемпионата 2009 года.

В составе национальной сборной участник 18-го командного чемпионата Европы (2011) в г. Порто Каррасе.

В составе датского клуба «Nordea Skanderborg SK» участник 32-го Кубка европейских клубов (2016) в г. Нови-Сад.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Даниеля Семсесена в командных чемпионатах Европы
 Выступления Даниеля Семсесена в Кубках европейских клубов

Шахматисты Швеции